Jakšić je lahko:

 Jakšić, naselje na Hrvaškem
 Jakšić, priimek več znanih ljudi